Куринной, Игорь:
 Куринной, Игорь Иванович (1938—2018) — советский генерал-лейтенант, государственный деятель.
 Куринной, Игорь Игоревич (род. 1972) — советский и российский самбист и сумотори.